TXT es una sigla que puede significar:
 Archivo de texto, una extensión de un archivo de texto.
 Anexo:Tipos de registros DNS, un registro de texto.
 TXT, un grupo surcoreano.